Le championnat du monde d'échecs féminin 2008 s'est déroulé du 28 août 2008 au 18 septembre à Nalchik, en Russie. Il a été remporté par Alexandra Kosteniuk, qui a battu Hou Yifan en finale par 2½ à 1½.

Pour la cinquième fois, le championnat a pris la forme d'un tournoi à élimination directe de 64 joueurs.

Format du tournoi 
Le championnat s'est déroulé sous la forme d'un tournoi à simple élimination avec 64 joueurs et six tours. Dans chaque rencontre, les joueurs ont disputé deux parties en temps normal (90 minutes pour les 40 premiers coups puis 30 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du premier coup). Si le score après deux parties était égal, on jouait le tie-break. Dans ce cas, deux parties rapides étaient jouées (25 minutes pour la partie, avec un ajout de 10 secondes après chaque coup). Si le score était égal après les parties rapides, deux parties de blitz étaient jouées (5 minutes pour la partie, avec ajout de 10 secondes après chaque coup). Si le score était égal après le blitz, la partie décisive Armageddon était jouée. Le contrôle du temps était de 6 minutes pour les Blancs et de 5 minutes pour les Noirs, sans ajout. Si la partie est nulle, les Noirs sont déclarés vainqueurs. Les couleurs des parties d'armageddon étaient choisies par le joueur qui avait gagné le tirage au sort.

En finale, quatre parties régulières ont été jouées au lieu de deux, et la première phase (rapide) du tie-break aurait également consisté en quatre parties.

Appel de décision 
La dernière partie du jeu décisif du match de premier tour entre Monika Soćko et Sabina-Francesca Foisor s'est terminée par une controverse. Il s'agissait d'une partie de blitz armageddon dans laquelle Soćko (en Blanc) disposait de 6 minutes contre 5 minutes pour Foisor (en Noir), mais les Blancs devaient gagner la partie pour passer au tour suivant alors que les Noirs n'avaient besoin que d'un match nul (ou d'une victoire).  Le temps s'écoulant, une position a été atteinte dans laquelle chaque joueur n'avait qu'un roi et un cavalier, une combinaison matérielle qui est un match nul dans des circonstances normales. Juste après cela, le temps de Foisor s'est écoulé et l'arbitre Zsuzsanna Veroci a décidé qu'il s'agissait d'une nulle, ce qui signifie que Foisor avance. Soćko a immédiatement protesté, montrant une position où le mat est possible (mais ne peut être forcé) et rappelant aux arbitres les règles d'échecs de la FIDE qui stipulent que si un joueur manque de temps et que l'adversaire a la possibilité de faire échec et mat, ce joueur perd. Soćko a fait appel, et le comité d'appel a convenu qu'elle avait raison sur les règles. La partie a été déclarée gagnante pour Soćko et elle s'est qualifiée pour le tour suivant.

Participants 
Les joueurs étaient classés en fonction de leur classement Elo (liste de juillet 2008), sauf la championne en titre Xu Yuhua qui est le numéro 1. 1 tête de série.

 , 2483, GM (WC)
 , 2622, GM (R)
 , 2557, WGM (R)
 , 2550, GM (R)
 , 2544, GM (R)
 , 2529, GM (E06)
 , 2522, GM (Z3.5)
 , 2511, IM (E06)
 , 2510, GM (R)
 , 2508, IM (WC)
 , 2504, IM (E06)
 , 2499, WGM (AS)
 , 2489, WGM (E06)
 , 2489, GM (R)
 , 2487, GM (E07)
 , 2481, IM (E06)
 , 2476, IM (E06)
 , 2473, IM (E07)
 , 2470, IM (Z2.1)
 , 2468, IM (E06)
 , 2461, IM (E07)
 , 2461, IM (Z3.2)
 , 2460, IM (E07)
 , 2459, IM (E07)
 , 2446, IM (Z2.1)
 , 2445, WGM (J06)
 , 2436, IM (E06)
 , 2432, IM (AS)
 , 2423, IM (E07)
 , 2417, IM (E07)
 , 2414, IM (E07)
 , 2413, IM (E07)
 , 2412, IM (WC)
 , 2408, IM (E07)
 , 2406, WGM (PN)
 , 2389 (Z3.5)
 , 2387 (Z3.5)
 , 2383, IM (E07)
 , 2374, IM (E07)
 , 2358, IM (E06)
 , 2355, IM (E06)
 , 2354, WGM (AS)
 , 2350, WGM (J07)
 , 2345, WGM (AM)
 , 2344, WGM (Z3.5)
 , 2344, IM (E06)
 , 2337, WGM (E07)
 , 2325, WGM (Z3.3)
 , 2324, WGM (E06)
 , 2323, WGM (Z2.3)
 , 2323, WGM (AS)
 , 2321, WGM (Z2.1)
 , 2308, WGM (E07)
 , 2281, WGM (E06)
 , 2271, WGM (E07)
 , 2269, WIM (Z3.1)
 , 2242 (Z3.4)
 , 2231, WIM (Z2.5)
 , 2211, WFM (PN)
 , 2202, WGM (AM)
 , 2180, WIM (Z2.4)
 , 2007, WGM (AF)
 , 1959, WIM (AF)
 , 1895, WIM (AF)

Parcours de qualification 

 WC : Championnes du monde et demi-finalistes du Championnat du monde féminin d'échecs 2006 (3)
 J06 et J07 : Championnes du monde junior 2006 et 2007
 R : Classement (moyenne des listes de classement FIDE de juillet 2006 et janvier 2007) (6)
 E06 et E07 : Championnats d'Europe individuels d'échecs 2006 et 2007 (28)
 AM : Championnat continental américain d'échecs 2007 (2)

 AS : Championnat d'échecs asiatique 2007 (4)
 AF : Championnat d'échecs africain 2007 (3)
 Z2.1 (3), Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4) : Tournois zonaux
 PN : Nominés par le président de la FIDE (2)

Absentes 
La n°1 mondiale (et 22ème au classement général), Judit Polgár, n'a jamais participé au championnat du monde féminin et n'a pas non plus joué cette fois-ci. La n° 3 mondiale 3 et ex-championne du monde, Xie Jun, a peu joué aux échecs ces dernières années (quatre parties classées depuis 2005) et n'est pas non plus apparue. La vice-championne du monde 2006, Alisa Galliamova, n'a pas non plus participé. Les autres absents du top 20 sont Kateryna Lahno (12e), l'ex-championne Zhu Chen (15e) et Elina Danielian (16e).

Certains joueuses ont refusé de se rendre à Nalchik. Dans leurs lettres à la FIDE, la Canadienne Natalia Khoudgarian et l'Américaine Irina Krush ont toutes deux évoqué la sécurité générale dans la région du Caucase du Nord.

D'autres joueuses ont protesté après le début de la guerre en Ossétie du Sud en 2008. Le 12 août 2008, six joueurs géorgiens ont publié une lettre ouverte demandant le déplacement du championnat vers un lieu plus sûr, lettre qui a été approuvée par plusieurs autres joueurs (Monika Soćko, Irina Krush, Iweta Rajlich, Ketino Kachiani-Gersinska, Tea Bosboom-Lanchava, Claudia Amura et Marie Sebag). Le 15 août, la Fédération des échecs de Géorgie a publié une lettre ouverte indiquant que les joueuses géorgiennes ne participeront pas au championnat, à moins qu'il ne soit déplacé dans un autre pays. L'Argentine Claudia Amura, dont l'adversaire au premier tour est la Géorgienne Lela Javakhishvili, a également publié une lettre adressée à la FIDE pour demander le déplacement du championnat.

Le président de la FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, a publié deux lettres de réponse, le 13 août et le 19 août. Dans ses lettres, il a confirmé que le championnat se tiendrait à Nalchik, a appelé tout le monde à ne pas mélanger la politique et le sport, et a déclaré que les organisateurs ont assuré toute la sécurité nécessaire. Cette déclaration a été appuyée par Boris Kutin, président de l'Union européenne des échecs et Arsen Kanokov, président de Kabardino-Balkaria et président du comité d'organisation. Le 21 août, Ilyumzhinov a publié une lettre au président géorgien Mikhail Saakashvili lui demandant de laisser les joueuses géorgiennes participer.

Au total, 11 joueuses ne sont pas venues au championnat. Outre les six joueuses géorgiennes (Maia Chiburdanidze, Lela Javakhishvili, Maia Lomineishvili, Nino Khurtsidze, Sopiko Khukhashvili et Sopio Gvetadze), il s'agissait de Marie Sebag (France), Irina Krush (États-Unis), Ekaterina Korbut (Russie), Tea Bosboom-Lanchava (Pays-Bas) et Karen Zapata (Pérou).

Résultat

Match final

Tournoi à élimination directe

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin
Echecs feminin 2008
2008 en Russie